El término corno puede hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Instrumentos musicales 
 a cada uno de los instrumentos musicales de la familia del oboe.
 al corno de los Alpes, también conocido como Trompa de los Alpes, trompa suiza larga, de madera, con boquilla de copa y tubo de sección cónica;
 al corno di bassetto, también conocido como clarinete tenor, instrumento de viento-madera, miembro de la familia del clarinete;
 al corno francés, también conocido como trompa, instrumento de viento-metal;
 al corno inglés, instrumento musical de viento-madera, derivado del oboe pero de mayor tamaño y sonido más grave;
 al corno natural, también conocido como trompa natural o trompa de caza, instrumento de viento-metal antecesor de la trompa moderna, de la que se diferencia por su carencia de válvulas;

Flora 
 a los arbustos del género Cornus.

Italia 

 Corno Giovine, localidad y comune italiana de la provincia de Lodi, región de Lombardía,